Bukin (), in weiblicher Form Bukina, ist der Familienname folgender Personen:

 Andrei Anatoljewitsch Bukin (* 1957), russischer Eiskunstläufer
 Grigori Sergejewitsch Bukin (* 1992), russischer Naturbahnrodler
 Iwan Andrejewitsch Bukin (* 1993), russischer Eiskunstläufer
 Jekaterina Borissowna Bukina (* 1987), russische Ringerin
 Wassili Nikolajewitsch Bukin (1899–1979), sowjetischer Biochemiker